Влади́мир Никола́евич Стрето́вич (, , Житомирская область, Украинская ССР) — председатель украинской партии Христианско-Демократический Союз.

Биография 
Закончил Киевский топографический техникум. Четыре года работал по специальности. Потом — Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, аспирантура института Государства и Права Академии Наук Украины.

В 1994 году стал народным депутатом Украины и в 36 лет возглавил Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и судебно-правовой реформы. Принимал активное участие в разработке новой Конституции Украины, за что был награждён званием «Заслуженный юрист Украины».

В составе избирательного блока Виктора Ющенко «Наша Украина» Стретович повторно избирается в парламент и с июня 2002 года до 2006 возглавлял комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

С февраля 2003 года является президентом Восточноевропейского департамента и членом Совета директоров влиятельной международной организации «Парламентарии против коррупции и организованной преступности» со штаб-квартирой в Канаде.

С декабря 2015 года президент Общества пчеловодов Украины (Спілки пасічників України).

Женат. Воспитывает двух дочерей — Анну и Екатерину.

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (2010), V ст. (2005).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Стретовича   

Пчеловоды
Выпускники Киевского университета
Заслуженные юристы Украины
Кавалеры ордена князя Ярослава Мудрого 4 степени
Кавалеры ордена князя Ярослава Мудрого 5 степени
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва